VTech (Video Technology; ) — мировой лидер в производстве беспроводных телефонов, аксессуаров к ним и электронных обучающих устройств, а также игрушек, осветительного и аудиооборудования. Штаб-квартира компании расположена в Гонконге.

История 
Компания основана в 1976 году бизнесменами Алланом Вонгом и Стефаном Лэунгом. В 1980—1990-х годах VTech производил персональные компьютеры и игровые приставки, в 2000 году купил у Lucent Technologies подразделение по производству телефонов (сегодня — компания VTech Innovation). По состоянию на 2011 год в VTech работало более 30 тыс. человек.

Структура 
Производственные мощности VTech расположены в Китае — два завода в Дунгуань и завод в Цинъюань. Кроме того, компания имеет три научно-исследовательских центра в Гонконге, Шэньчжэне и Канаде.

См. также 
 Крупнейшие компании Гонконга
 Список богатейших людей Гонконга

Примечания

Ссылки 

 VTech
 VTech Phones
 VTech Toys

Компании Гонконга
Промышленные компании Гонконга